Кризис призыва — массовые протесты, вызванные нежеланием части населения служить в армии или же отправиться на фронт непопулярной войны.

Гражданская война в США 
 Нью-Йоркские волнения 1863 года

Первая мировая война 
 Кризис призыва 1917 года — волнения франкоканадцев в Канаде. Аналогичные волнения, но гораздо меньшего масштаба, происходили на Ньюфаундленде, в Австралии и Новой Зеландии
 Кризис призыва 1918 года — волнения ирландцев в Великобритании

Вторая мировая война 
 Кризис призыва 1944 года — волнения франкоканадцев в Канаде

Вьетнамская война 
 Протесты против Вьетнамской войны, в ходе которых молодёжь отказывалась отправляться на фронт